Смирнов Леонід Васильович
 Смирнов Леонід Васильович (лікар) (1856–1918) — хірург, доктор медицини, батько відомого нейрохірурга, психіатра, академіка, санскритолога Бориса Леонідовича Смирнова.
 Смирнов Леонід Васильович (політик) (1916–2001) — діяч оборонно-промислового комплексу СРСР.